Pinedo pode se referir a:

 General Pinedo (Argentina)
 Francesco De Pinedo
 Francisco Javier ("Maza") Rodríguez Pinedo
 Gaizka Toquero Pinedo
 Mario Pinedo